Мач у камену је термин који може да се односи на:

 Мач у камену или Екскалибур — митолошки мач енглеског краља Артура;
 Мач у камену (роман) — роман из 1938. британског писца Теренса Х. Вајта;
 Мач у камену (филм из 1963) — амерички цртани филм из 1963. у режији Волфганга Рајтермана;
 Мач у камену (Бања Лука) — артефакт пронађен 2019. у Врбасу, близу Бање Луке.